Karl Garbers ist der Name folgender Personen:

* Karl Garbers (Bildhauer) (1864–1943), deutscher Bildhauer 
 Karl Garbers (Politiker) (1896–1965), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Garbers (Orientalist) (1898–1990), deutscher Orientalist und Wissenschaftshistoriker
 Karl-Heinz Garbers (* 1946), deutscher Badmintonspieler